Zint ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Zint (* 1977), deutscher Kraftsportler
 Gerdy Zint (* 1979), deutscher Schauspieler
 Günter Zint (* 1941), deutscher Fotograf
 Hans Zint (1882–1945), deutscher Richter und Politiker (SPD)
 Helmut Zint (1891–1945), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer

Siehe auch:
 Zinth